Kannemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 John Christoffel Kannemeyer (1939–2011), südafrikanischer Schriftsteller
 Tiaan Kannemeyer (* 1978), südafrikanischer Radrennfahrer